Бори́с Алекса́ндров:
 Александров, Борис Александрович (1905—1994) — народный артист СССР, советский композитор, дирижёр, руководитель Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
 Александров, Борис Викторович (1955—2002) — советский и казахстанский хоккеист.
 Александров, Борис Владимирович (1949—2010) — советский и российский актёр.
 Александров, Борис Капитонович (1889—1973) — советский гидротехник.
 Александров, Борис Юрьевич (1947—2020) — советский и российский предприниматель.